Faza pucharowa jest etapem eliminacji po fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki 2013.

Drużyny zakwalifikowane

Drabinka

Ćwierćfinały

Ghana - Republika Zielonego Przylądka

Republika Południowej Afryki - Mali

Wybrzeże Kości Słoniowej - Nigeria

Burkina Faso - Togo 

Sędziowie asystenci:
 Djibril Camara (Senegal)
 El Hadji Malick Samba (Senegal)
Sędzia techniczny: Bernard Camille (Seszele)

Półfinały

Mali - Nigeria

Burkina Faso - Ghana

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Puchar Narodów Afryki 2013